Jméno a příjmení Martin Červenka má více nositelů:

 Martin Červenka (* 1992) – český baseballista
 Martin Červenka (dramaturg) (* 1971) – český dramaturg televizních pořadů
 Martin Červenka (hudební skladatel) (* 1984) – český klavírista, skladatel, učitel a sbormistr Železnorudského smíšeného sboru